Banff – miasto w Szkocji
 Banff – miasto w Kanadzie
 Park Narodowy Banff – park narodowy w Kanadzie